Modifikation kan avse:

 Används inom kemin för att avse på typer av olikheter. Se polymorfi och allotropi.
 Används inom biologin om egenskaper som inte är ärftliga utan betingad av yttre förhållanden.
 Modifikation (datorspel) – ett fenomen där spelare lägger till eller ändrar innehåll i ett datorspel.

Se även
 Modding – ett föremål eller apparat ändras till det bättre eller för särskilt ändamål

Källor